Локальний мінімум (математика)
 Локальний мінімум (хімія)